Desa Medono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Medono (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 109,85), Jawa Tengah, 
 Desa Medono (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 110,34), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar